Leather Boyz with Electric Toyz  — дебютный студийный альбом американской группы Pretty Boy Floyd, изданный в 1989 году. Достиг #130 места в США Billboard. Альбом выпущен на MCA Records . Продюсированием альбома занимался
Говард Бенсон.

Список композиций 

-*Bonus 2003 переиздание альбома с дополнительными треками, пара из которых были записаны как часть сольного проекта гитариста Кристи «Krash» Мейджора.

Участники Записи

Pretty Boy Floyd 
 Steve «Sex» Summers — вокал
 Kristy «Krash» Majors — гитара / бэк вокал
 Vinnie Chas — бас-гитара / бэк вокал
 Kari Kane — ударные / бэк вокал

Приглашенные Музыканты 
 Howard Benson — клавиши
 Matt Bradley — бэк вокал
 Phil Balvano — бэк вокал
 Jennifer «Miss Frosty» Hoopes, Paris Hampton, Maura Eagan, Candice Gartland, Elizabeth Goldner, Katharine Lundy — бэк вокал

Студийный Персонал 
 Produced By Howard Benson
 Запись,Сведение — Howard Benson / Bill Jackson
 Помощники : Brian Stover, Brooke Hendricks, George Schureman, Jeff Chestek, Mike Cohn
 Glen LaFerman — фотограф
 Paula Janecek — дизайн обложки

Примечания

Ссылки 
 Leather Boyz With Electric Toyz

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы 1989 года
Альбомы глэм-метала
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном